Zuid-Afrikaansche Republiek (1852 – 1902)
 Zuid-Afrikaanse rand, een valuta (ISO-code: ZAR)
 Zaria, een Nigeriaanse luchthaven (IATA-code: ZAR)
 Zero Assumption Recovery, een gegevensherstelprogramma
 Een kat

Zie ook 
 Žár, een Tsjechische gemeente in de regio Zuid-Bohemen (Duits: Sohors bei Gratzen)